Корт:
 Игровой корт — спортивная площадка для игры во что-либо.
 Теннисный корт — для игры в теннис.
 Сквош-корт — для игры в сквош.

Театры 
  () — старейший театр Будапешта (основан в 1787 году).
 «Ройал-Корт» — театр в Лондоне (основан в 1870 году).
  — в Ливерпуле (Великобритания, основан в 1938 году).
  — в Чикаго (США; основан в 1955 году).
  — в Крайстчерче (Новая Зеландия; основан в 1971 году).

Фамилия 
 Корт, Бад (род. 1948) — американский актёр театра и кино.
 Корт, Владимир Григорьевич (1913—1994) — советский учёный-океанолог.
 Корт, Генри (1740—1800) — английский металлург.
  (ок. 1861—1929) — американский антрепренёр.
 Корт, Жозеф-Дезире (1797—1865) — французский художник.
  (род. 1977) — гайано-английский футболист.
 Корт, Клаус (1911—1988) — немецкий офицер-подводник, корветтенкапитан.
 Корт, Корнелис (1536—1578) — голландский гравёр на меди.
  (род. 1979) — гайано-английский футболист.
 Корт, Маргарет (род. 1942) — австралийская теннисистка.
 Корт, Роджер (1935—1967) — новозеландский шахматист.
 Корт, Франс де (1834—1878) — фламандский поэт.
 Корт, Хейзел (1926—2008) — английская актриса кино и телевидения.
  (1742—1810) — фламандский художник.
  (1911—2007) — австралийский политик.
 Де Корт, Кун (род. 1982) — голландский велогонщик.

См. также 
 БМР-3 «Корт-Б» — российская бронированная машина разминирования.
 Кор (значения)
 Корд (значения)
 Корте (значения)
 Хэмптон-Корт (значения)
 Cort Guitars — производитель гитар.